Schlacht von El Obeid steht für:

 Schlacht von al-Ubayyid, Angriff der Mahdisten auf al-Ubayyid, 1882
 Schlacht von Scheikan, Vernichtung der Armee von William Hicks durch Mahdisten, 1883